Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute du 15 au .

Eva Pfaff remporte le simple dames. En finale, elle bat Leigh-Anne Thompson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Mimi Wikstedt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en février 1982